Flossenbürg (concentratiekamp), een concentratiekamp in Duitsland
Flossenbürg (gemeente), een gemeente in Beieren, Duitsland
Burg Flossenbürg, een kasteel aldaar